Зелёная каре́та:
 «Зелёная карета» — советский биографический художественный фильм Яна Фрида. 
 «Зелёная карета» — песня Александра Суханова на стихи Овсея Дриза в переводе Генриха Сапгира.
 «Зелёная карета» — израильский художественный фильм (2005).
 «Зелёная карета» — российский мультфильм (2007).
 «Зелёная карета» — российский фильм (2015) Олега Асадулина; лейтмотив фильма — одноимённая песня Александра Суханова.